Libice nad Cidlinou
 Libice nad Doubravou